Antvorskov (klooster), een klooster dat in het bezit was van de Orde van Malta
 Antvorskov (parochie), een parochie in de Deense gemeente Slagelse